Марија Катрина Пе Халили (Кезон Сити, 4. јануар 1986), позната као Катарина Халили, филипинска је глумица, комерционални модел и предузетница. Као глумица дебитовала је у ТВ серији StarStruck, а постала је популарнија играјући улоге главних антагониста у серијама Дарни, Мајики, Маримару, Са пилинг ни нанају, Д' оригиналсу и Судбини руже.

Филмографија

Телевизија

Филмови

FHM оцене

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1986.
Филипински глумци